Philippi – altra grafia di Filippi
 Caesarea Philippi – antica città romana
 Philippi – località degli Stati Uniti d'America nella Virginia Occidentale
 Philippi – località del Sudafrica

Persone 
Bernhard Eunom Philippi – esploratore, naturalista e diplomatico tedesco
Friedrich Adolf Philippi – ebraista e teologo tedesco
Rodolfo Amando Philippi – botanico e zoologo tedesco
Siegfried Philippi – regista e sceneggiatore tedesco
Waldemar Philippi – calciatore tedesco

Pagine correlate 

 Filippi (disambigua)